La Coupe de la Fédération 1980 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Berlin du 19 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à l'Australie (trois points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur sept jours.

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1980 (tournoi masculin)
 Fed Cup
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

1980
Fed Cup
Sport en Allemagne en 1980
Compétition de tennis à Berlin
Federation, Coupe de la
Tennis en mai 1980